Héctor Estrada puede referirse a:

Héctor Estrada Choque, político peruano.
Héctor Gerardo Estrada, futbolista mexicano.
Héctor Estrada Cano, entrenador de fútbol colombiano.